Thurnhof steht für:

 Thurnhof (Parkstetten), Ortsteil von Parkstetten, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Thurnhof (Regen), Ortsteil von Regen, Landkreis Regen, Bayern
 Thurnhof (Wenzenbach), Ortsteil von Wenzenbach, Landkreis Regensburg, Bayern

 Thurnhof (Gemeinde Weitensfeld), Katastralgemeinde  von Weitensfeld im Gurktal, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Thurnhof (Gemeinde Feistritz), Ortsteil von Feistritz am Wechsel, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Thurnhof (Gemeinde Perg), Ortschaft und Wasserburg in Katastralgemeinde Pergkirchen, Gemeinde Perg, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Thurnhof (Gemeinde Flachau), Ort bei Flachau (Salzburg), Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Ansitz Thurnhof (Thurnschlössl), Bauwerk in Flachau, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg

Siehe auch:
 Schloss Thurnhof
 Thurner Hof, Gutshof in Köln-Dellbrück
 Thurnerhof, Wohnturm in Langkampfen, Tirol
 Wasserburg Thurnhof (Gemeinde Perg), ehemaliger Edelmannsitz in der Ortschaft Thurnhof, Gemeinde Perg